Равновесие (филм) може да се отнася за:

 Равновесие (български филм)
 Равновесие (американски филм)